Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin des moins de 20 ans 1996 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes des moins de 20 ans. Cette édition a lieu à Forte dei Marmi, en Italie.

L'équipe d'Espagne des moins de 20 ans remporte sa  européenne de rink hockey.

Participants 
Dix équipes prennent part à cette compétition.

Résultats

Groupe A 

Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Groupe B 

Chaque équipe se rencontre une fois.

|}

Phase finale

Voir aussi

Liens externes 
 Résultats

1996
Rink hockey masculin des moins de 20 ans
Rink hockey masculin des moins de 20 ans 1995
Rink hockey en Italie
Europe masculin des moins de 20 ans 1996
Rink hockey en 1996
Sport en Italie en 1996